polip (medicina), u medicini, naziv najčešće dobroćudnih tumora
 polipi  (žarnjaci), u zoologiji, naziv jednog od životnih ili trajnog životnog oblika u koljenu žarnjaka